Verkehr steht für:

 Verkehr, eine zielgerichtete Bewegung von Menschen oder Gütern
 Geschlechtsverkehr, sexueller Kontakt
 Verkehr (Eisenbahn) als Geschäftseinheit, die den Transport von Personen oder Gütern organisiert
 Verkehrswesen, die Gesamtheit der Ortsveränderungsprozesse in sozialer, wirtschaftlicher und technischer Hinsicht

Siehe auch:

 Datenverkehr
 Fremdenverkehr (siehe auch „dienstorientierter Verkehrszweig“)
 Inverkehrbringen (Recht)
 Parteienverkehr
 Rechtsverkehr
 Soziales Netzwerk (Soziologie) 
 Zahlungsverkehr
 Veerker